Gabor Breznay, né le  à Budapest et mort le  à Paris, est un artiste peintre français d'origine hongroise.

Biographie 
De 1975 à 1983, il fait des études aux Beaux-Arts de Paris. Son style expressionniste des années 1970 a radicalement changé dans les années 1980 et 90 avec l'introduction des éléments de la Figuration Narrative et du Pop Art. Il vit à Paris et travaille dans son atelier du .

Réalisations 
 2009 : installation au square Colbert, Paris 
 1999 : une afﬁche commandée par la ville de Pontoise pour le « Déﬁ Choéographique »
 1993 : fresque de  réalisée en collaboration à Berente, Hongrie 
 1990 : L'Homme-Téléphone pour France Télécom avec utilisation d'appareils téléphoniques

Expositions

Personnelles 
 2013 : Caméleon  
 2007 : Galerie Art ... Point de Suspension, Florac 
 2000 : Galerie A Part, Paris 
 2000 : Espace Icare, Issy-les-Moulineaux 
 1994 : Conseil Régional d'Ile-de-France, Paris 
 1991 : Tour Saint Aubin, Angers 
 1987 : Galerie Bernanos, Paris 
 1983 : Galerie Limugal, Paris

Collectives 
 2018 : Ningbo Museum « CCE Countries Art Exhibition (Chine)
 2017 : Galerie Stackl’r - Musée de Montgeron
 2016 : Galerie Stackl’r - Galerie Antécédence / Pont du Bois (Belgique)
 2015 : Galerie Stackl’r -  Art Capital - Galerie 28bis
 2014 : Musée de Mongeron                                               
 2014 : Centre d’Art Contemporain Chabramm                  
 2010-2013 : Bastille Design Center  
 2009 : Gallery Goda Amsterdam, Bastille Design Center Paris, Mairie du  Paris
 2006-2009 : Artistes à la Bastille, Paris 
 2003-2004 : Galerie Globart, Rouen 
 2001-2005 : "13 en Vue", Paris 
 2000-2005 : Mednyanszky Tarsasag, Budapest 
 2001 : Carré d'Artistes, Aix-en-Provence 
 2001 : Galerie Bernanos, Paris 
 1996 : Galerie Samagra, Paris 
 1995 : Galerie Origin, Orléans 
 1993 : Salon de Printemps, Clichy 
 1990 : Art et Téléphones, Paris 
 1988 : Novembre à Vitry, Vitry sur Seine 
 1985 : Biennale des Friedens, Hambourg 
 1983 : Art Expo Dallas, États-Unis 

Ses œuvres se trouvent dans les collections privées en France, en Allemagne, en Hongrie et aux États-Unis ainsi que dans les collections publiques de la Ville de Pontoise.

Distinctions 
 Membre de l'Association Artistes à la Bastille 
 Afﬁlié ADAGP et Maison des Artistes

Liens externes

Références
3.  "Gabor Breznay sur Artsper"  

Naissance en avril 1956
Naissance à Budapest
Peintre hongrois
Décès en avril 2022
Décès dans le 15e arrondissement de Paris
Décès à 66 ans
Personnalité inhumée au cimetière du Père-Lachaise (division inconnue)